Aluminé (Neuquén), een plaats in de Argentijnse provincie Neuquén
Aluminé (departement), een departement van de Argentijnse provincie Neuquén